Desheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Desheng (köping i Kina, Jiangsu), 
 Desheng (köping i Kina, Inre Mongoliet), 
 Desheng (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar